Dasydorylas är ett släkte av tvåvingar. Dasydorylas ingår i familjen ögonflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ögonflugor
Dasydorylas